Nositelé příjmení Dillon jsou tyto osoby:

 Angus Dillon (1881–1952) – kanadský hráč lakrosu, olympijlsý vítěz 1908
 Cara Dillon (1975) – irská folková zpěvačka
 Kevin Dillon (1965) – americký herec, mladší bratr Matta Dillona
 Matt Dillon (1964) – americký herec a režisér